Belle-maman n'ira plus à la fête est un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1908.

Synopsis

Fiche technique

Liens externes 
 

Film français sorti en 1908
Court métrage français
Film français en noir et blanc
Film muet français
Film réalisé par Louis Feuillade